Mather är ett engelskt efternamn, som burits av bland andra:

 Aubrey Mather (1885–1958), brittisk skådespelare
 Cotton Mather (1663–1728), amerikansk predikant och författare
 Increase Mather (1639–1723), amerikansk puritansk predikant
 John C. Mather (född 1946), amerikansk fysiker, nobelpristagare
 Richard Mather (1596–1669), engelsk-amerikansk pastor

Mather kan syfta på följande plats:

 Mather, Pennsylvania, Greene County, USA

Se även 

 Mather (släkt)

Engelska efternamn
Efternamn som syftar på yrken